Natseqarajooq bezeichnet:
 Natseqarajooq (Bucht, Maniitsoq), Bucht im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Natseqarajooq (Bucht, Nuuk), Bucht im Distrikt Nuuk, Grönland
 Natseqarajooq (Sund), Sund im Distrikt Nuuk, Grönland